A 42.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 10 de maio a 15 de maio de 1988 com um percurso de 896,4 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em La Chaux-de-Fonds, e final em Genebra.
 
O vencedor foi o holandês Gerard Velscholten, cobrindo a prova a uma velocidade média de 39,3 km/h.

Etapas

Classificações 
 
Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats
 

1988
1988 na Suíça
1988 no ciclismo